Józef Wróblewski – kapitan Pułku 6 Piechoty Liniowej, kawaler Virtuti Militari (15 marca 1831)
 Józef Wróblewski (1879–1920) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości
 Józef Wróblewski ps. „Alfons” (1887–?) – działacz niepodległościowy, członek PPS, 27 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Wróblewski (1891–1916) – żołnierz 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 16 marca 1937 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Wróblewski (1892–?) – żołnierz 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich, 27 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Wróblewski (1895–?) – działacz niepodległościowy, 25 lipca 1933 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Wróblewski (1895–?) – porucznik rezerwy Wojska Polskiego, 17 września 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Wróblewski (1895–1920) – działacz niepodległościowy, 16 marca 1937 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Bolesław Wróblewski (1895–?) – pułkownik łączności Wojska Polskiego, I zastępca dowódcy Wojsk Łączności MSWojsk., odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Wróblewski (1897–?) – działacz niepodległościowy, 25 lutego 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Wróblewski (1899–?) – żołnierz 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 5 sierpnia 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości

Uwagi

Przypisy